Балх:

 Балх (провінція) — провінція в Афганістані
 Балх — стародавнє місто в Афганістані